Полномочный представитель, сокращённо — Полпред:

 До 1941 года — единое наименование всех дипломатических представителей СССР (сокращенно «полпред»). Согласно декрету СНК РСФСР от 4 июня 1918 г. дипломатические звания, которые существовали в царской России, отменялись. Для определения положения полномочных представителей в дипломатическом корпусе их ранг указывался в верительных грамотах в соответствии с Венским регламентом; например:
 полномочный представитель РСФСР;
 полномочный представитель СССР;
 Полномочный представитель — посланник с особыми полномочиями от государственной организации, например:
 полномочный представитель ВЧК;
 полномочный представитель ГПУ;
 полномочный представитель ОГПУ;
 полномочный представитель МЭК Экономического сообщества — Министр СССР;
 и другие.
 Полномочный представитель президента Российской Федерации: 
 Полномочный представитель президента Российской Федерации в федеральном округе;
 Полномочный представитель президента Российской Федерации в Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ;
 Полномочный представитель президента Российской Федерации в государствах-участниках СНГ;
 Полномочный представитель президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации;
 Полномочные представители президента Российской Федерации по урегулированию конфликтов;
 Полномочные представители президента Российской Федерации в палатах Федерального собрания Российской Федерации.
 Полномочный представитель — в Киргизской Республике глава области.

Примечания